Kiáltó szó röpirat a romániai magyarsághoz, 1921
Kiáltó Szó kolozsvári folyóirat, 1927–1944
Kiáltó Szó romániai magyar szamizdat, 1988–1989